Marianka peut désigner :

Toponymie
en Slovaquie
 Marianka, village 

en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Marianka, village du powiat de Biłgoraj
 Marianka, village du powiat de Lublin 
 Marianka, village du powiat de Puławy 
 Marianka, village du powiat de Włodawa 

dans la voïvodie de Łódź
 Marianka, village du powiat de Łowicz
 Marianka, village du powiat d'Opoczno 
 Marianka, village du powiat de Radomsko 
 Marianka, village du powiat de Skierniewice 
 Marianka, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 
 Marianka, village de la gmina de Strzelce 
 Marianka, village de la gmina de Żychlin

dans la voïvodie de Lubusz
 Marianka, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Marianka, village du powiat de Gostynin
 Marianka, village du powiat de Piaseczno 
 Marianka, village du powiat de Żyrardów 
 Marianka, village de la gmina de Kałuszyn 
 Marianka, village de la gmina de Mińsk Mazowiecki 

dans la voïvodie de Podlachie
 Marianka, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Marianka, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Marianka, village